Life After Death — це другий студійний альбом американського реп-виконавця The Notorious B.I.G., виданий 25 березня 1997 року лейблом Bad Boy Records. Він був виданий вже після смерті виконавця.

Трек лист 
Диск 1
 Life After Death Intro	1:40	
 Somebody's Gotta Die	4:26	
 Hypnotize	3:49	
 Kick In The Door	4:46	
 Fuck You Tonight	5:45	
 Last Day	4:18	
 I Love The Dough	5:12	
 What's Beef?	5:15	
 B.I.G. Interlude	0:48	
 Mo Money Mo Problems	4:17	
 Niggas Bleed	4:51	
 I Got A Story To Tell	4:43	
 Untitled	11:27	
Диск 2
 Notorious Thugs	6:08	
 Miss U	4:59	
 Another	4:15	
 Going Back To Cali	5:07	
 Ten Crack Commandments	3:24	
 Playa Hater	3:58	
 Nasty Boy	5:33	
 Sky's The Limit	5:29	
 The World Is Filled...	4:54	
 My Downfall	5:26	
 Long Kiss Goodnight	5:18	
 You're Nobody (Til Somebody Kills You)	4:53

Посилання 
 Life After Death  у базі даних порталу Discogs

Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми The Notorious B.I.G.
Музичні альбоми 1997
Хіп-хоп альбоми